Марія К'яра Раморіно (; нар. 13 квітня 1931) — колишня італійська тенісистка.

Achievements

Примітки

Посилання 
  Athlete profile at FISO web site

Народились 1931
Італійські тенісистки
Призери Універсіад з тенісу